Sungaiicola är ett släkte av svampar. Sungaiicola ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sungaiicola